Пелузийская епархия  – христианская епархия в античном городе Пелузий.

 Архиепархия Пелузия   – титулярная архиепархия Римско-Католической церкви.
 Пелусийская епархия - епархия Александрийской православной церкви.